Раи́са Иса́евна Ли́нцер (3 декабря 1905, Елисаветград — 1990-е годы, Грац, Австрия) — российская переводчица, специалист в области испанской и французской литературы.

Окончила Московский институт иностранных языков (1934). Первые публикации переводов относятся к 1936 году. Чл. Союза писателей СССР (1955) и Союза писателей Москвы

Первым мужем был писатель Виктор Дмитриев (1905—1930, покончил с собой), вторым — журналист и литератор, сотрудник журнала Новый мир Игорь Сац (1903—1980). Сын — пианист и педагог Александр Игоревич Сац (1941—2007). Была хорошо знакома с Андреем Платоновым, Василием Гроссманом, Виктором Некрасовым.

Скончалась в 1990-х годах в г. Граце, где жила у сына — пианиста, педагога, музыкального редактора Александра Саца.

Переводы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переводила также эссеистику Дидро (Парадокс об актёре и др.), пьесы Гельдерода (Варавва, Эскориал) и Кроммелинка (Великолепный рогоносец), прозу Висенте Бласко Ибаньеса, Франсуа Мориака, Альбера Камю, Алехо Карпентьера, Хуана Карлоса Онетти, А. Бьоя Касареса.

Пьеса «Великолепный рогоносец» Кроммелинка в переводе Р. Линцер шла в нескольких театрах России:
 В Рижском русском театре;
 В 1995 году её в данном переводе поставил Пётр Фоменко в Московском театре Сатирикон, постановка получила премию Золотая маска.

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Переводчики России
Переводчики СССР
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Родившиеся 13 декабря
Родившиеся в 1905 году
Родившиеся в Кропивницком
Умершие в Вене
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Выпускники вузов Москвы